Librije's Zusje kan verwijzen naar:
 Librije's Zusje (Zwolle) - restaurant met voorheen twee Michelin sterren, sluit per 31-12-2014
 Librije's Zusje (Amsterdam) - restaurant met twee Michelin sterren (2015)